Mecklenburg, česky také Meklenburk, je jméno odvozené od německého hradu Mikilenburg „velký hrad“ a může kromě něj označovat následující:

Geografie

Německo 

 Meklenbursko – historická země
 Meklenbursko–Přední Pomořansko – spolková země
 Meklenburská jezerní plošina
 Dorf Mecklenburg – obec v Meklenbursku

Zaniklé státy 

 Knížectví meklenburské
 Vévodství meklenburské
 Meklenbursko-Zvěřínsko – vévodství, později velkovévodství
 Meklenbursko-Střelicko – vévodství, později velkovévodství
 Meklenbursko-Güstrow – vévodství
 Svobodný stát Meklenbursko-Zvěřínsko – spolkový stát Výmarské republiky
 Svobodný stát Meklenbursko-Střelicko – spolkový stát Výmarské republiky
 Land Mecklenburg – část sovětské okupační zóny a Německé demokratické republiky

Spojené státy americké 

 Mecklenburg County, North Carolina
 Mecklenburg County, Virginia

Kanada 

 Mecklenburg District – dřívější název zaniklého Midland District, Upper Canada

Lidé 

 Dynastie Meklenburských – německá dynastie
 Meklenburkové (rodina) – dánsko-norská obchodnická rodina
 Fred Mecklenburg – americký lékař a protipotratový aktivista
 Karl Mecklenburg – americký fotbalista
 Lucy Mecklenburgh,  britská herečka známá ze seriálu The Only Way Is Essex
 Marjory Mecklenburg – americká úřednice a protipotratová aktivistka

Ostatní 

 HMS Mecklenburgh – loď Britského královského námořnictva v 18. století
 Mecklenburger – plemeno koní

